Kobes ist der Familienname von
 Alois Kobes (1820–1872), elsässischer Missionsbischof 
 Karl Kobes (1869–1950), österreichischer Maschinenbauer
 Lutz Kobes (1933–2016), deutscher Lehrstuhlinhaber für Zahnersatzkunde an der Universität Göttingen, Lepidopterologe